Karlskirche, St. Karl, St. Carolus  ist der Name von Kirchen, die nach einem der Heiligen namens Karl oder anderen Personen benannt sind.

Spezielle Listen:
 Karl-Borromäus-Kirche

In anderen Sprachen:
;

Liste

Deutschland 
 Pfarrkirche St. Caroli Magni et beati Aegidii, Wiedenbrück (K. d. Große, mit St. Ägidius)
 Karlskirche, Kassel, Hessen (K. v. Hessen-Kassel)
 Karlskirche, Zweibrücken, Rheinland-Pfalz (K. XII. von Schweden)
 Krankenhauskirche St. Carolus, Görlitz

Estland 
 Kaarli kirik, Tallinn (K. XI. von Schweden)

Gambia 
 St Charles Lwanga Church,  am Brikama Highway (Hl. C. Lwanga)

Österreich 
 Wiener Karlskirche

Portugal 
 Capela Carlos Alberto des sardischen Königs Karl Albert, Porto

Sierra Leone 
 St. Charles (Gov. C. MacCarthy)

Tschechien 
 Kirche Mariä Himmelfahrt und Karl der Große, Kostel Nanebevzetí panny Marie a Karla Velikého, Prag (K. d. Große, mit Hl. Maria)

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)